Просперо Бонарелли делла Ровере (5 ноября 1582 или 1588, Новеллара — 9 марта 1659, Анкона) — итальянский ,  и писатель, , научный деятель, младший брат Гвидо-Убальдо.

Биография

О его жизни известно лишь то, что он был придворным в Ферраре, Модене, Флоренции и Вены, где служил Леопольду, брату императора Фердинанда III, а в конце жизни поселился в Анконе, где прожил до конца жизни. В этом городе он основал академию dei Caliginosi и был её бессменным президентом.

Оставил большое количество произведений разных жанров. Главные его работы: трагедии «Il Solimano» (Венеция, 1619) и «Il Medoro incoronato» (Рим, 1645); комедии в прозе: «Gli Abbagli felici», «I Fuggitivi amanti» и «Lo Spedale» (Мачерата, 1646), «Melodrami da rappresentarsi in musica» (музыкальные драмы, Анкона, 1647), трагикомическая пастораль «Imeneo» (Болонья, 1641), «Della fortuna d’Erosmando e Floridalba, istoria» (1642).

Его сын, Пьетро-Бонарелли делла Ровере, был также драматургом. Известные сочинения его авторства: «Poesie dramatiche» (Рим, 1655), «Poesie liriche» (Анкона, 1655) и «Discorsi academici» (Рим, 1658).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья в Итальянском биографическом словаре.

Итальянские поэты
Итальянские писатели